La parella masculina formada per l'austríac Oliver Marach i el croat Mate Pavić van guanyar el primer títol de Grand Slam després d'haver-ne perdut una l'any anterior. La parella va demostrar la seva superioritat a l'inici del 2018, ja que aquest fou el tercer títol consecutiu durant el mes de gener.

La parella defensora del títol, formada per Henri Kontinen i John Peers, fou eliminada en segona ronda.

L'ex-tennista australià Lleyton Hewitt, que fou número 1 del rànquing individual i que s'havia retirat l'any 2016, va retornar al circuit momentàniament per disputar els torneigs de Brisbane i l'Open d'Austràlia en categoria de dobles junt als seus compatriotes Jordan Thompson i Sam Groth respectivament. De fet, Groth es va retirar en finalitzar el torneig.

Caps de sèrie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarts de final)
  Henri Kontinen /  John Peers (2a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2a ronda)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2a ronda)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2a ronda)
  Mike Bryan /  Bob Bryan (semifinals)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (campions)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (1a ronda)

  Feliciano López /  Marc López (2a ronda)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (3a ronda)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (final)
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (1a ronda)
  Santiago González /  Julio Peralta (1a ronda)
  Ivan Dodig /  Fernando Verdasco (1a ronda)
  Marcin Matkowski /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (quarts de final)
  Rajeev Ram /  Divij Sharan (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre 

2018
Competicions tennístiques del 2018